Wandfluh bezeichnet:
 den Grat Wandflue im Kanton Solothurn
 den Schweizer Politiker Hansruedi Wandfluh (* 1952)